Pidlissia (obwód wołyński) – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubomelskim
 Pidlissia (rejon rożniatowski) – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie rożniatowskim
 Pidlissia (rejon tyśmienicki) – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie tyśmienickim